Stann Creek West
 Dystrykt Stann Creek